Кантена́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південний захід від Парижа, 22 км на північ від Бордо.

Історія 

1 січня 2017 року Кантенак і Марго було об'єднано в новий муніципалітет Марго-Кантенак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 505 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1347,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кантенак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кантенак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда